Primeira Liga Experimental (1934/1935)
 Primeira Liga Experimental (1935/1936)
 Primeira Liga Experimental (1936/1937)